Municipio Andrés Bello puede hacer referencia a los siguientes municipios de Venezuela:

Municipio Andrés Bello (Mérida)
Municipio Andrés Bello (Miranda)
Municipio Andrés Bello (Táchira)
Municipio Andrés Bello (Trujillo)